Station Ny Ellebjerg is een S-tog-station in Kopenhagen, Denemarken. Daar waar de lijn Kopenhagen - Køge de lijn Kopenhagen G - Hvidovre kruist ligt het bovenste niveau van het station. Ten westen van deze kruising is de aansluiting van de lijn Hellerup - Vigerslev met het onderste niveau. S-tog lijn F heeft een eigen apart kopspoor met zijperron. 

Het station is geopend op 6 januari 2007, tegelijk werd het voormalige station Ellebjerg gesloten, vandaar de naam Ny (nieuw) Ellebjerg. In 2024 wordt de Sydhavnslinje, het zuidelijke deel van M4, van de metro geopend en wordt Ny Ellebjerg het zuidelijke eindpunt.

Externe link
Station op Banedanmark

Ny Elleberg
Valby
Ny Elleberg